Swinney ist der Familienname folgender Personen:

 Dabo Swinney (* 1969), US-amerikanischer American-Football-Trainer
 Harry Swinney (* 1939), US-amerikanischer Physiker
 John Swinney (* 1964), schottischer Politiker (SNP) und der Finanzminister Schottlands

Siehe auch:
 Swinny